Plus ultra - locuzione latina 
Plus Ultra - denominazione fino al 1972 della squadra di calcio spagnola Real Madrid Castilla
Plus Ultra Líneas Aéreas - compagnia aerea spagnola
Plus Ultra - aereo che fece la prima trasvolata atlantica tra Spagna e Sud America nel 1926
Brigata Plus Ultra, contingente militare internazionale di lingua spagnola nella Guerra in Iraq